Gensac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
Gensac (Gironde) im Département Gironde
Gensac (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
Gensac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
Gensac-de-Boulogne im Département Haute-Garonne
Gensac-la-Pallue im Département Charente
Gensac-sur-Garonne im Département Haute-Garonne

Person:
Claude Gensac (1927–2016), französische Schauspielerin